Примера Дивисьон де Чили 2019 () — 103-й розыгрыш чемпионата Чили по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Чили 2019 на rsssf.com

2019
Чили
Спорт в Чили в 2019 году